«Мерси Тайгерз» — английский баскетбольный клуб из Ливерпуля, в 2007—2013 годах выступавший в Британской баскетбольной лиге.

Клуб был основан в 2007 году под названием «Эвертон Тайгерз» и до 2010 года входил в структуру футбольного клуба «Эвертон». В 2010 года «Эвертон» отказался от дальнейшего сотрудничества с баскетбольным клубом, и он был переименован в «Мерси Тайгерз». В 2013 году баскетбольный клуб «Мерси Тайгерз» столкнулся с финансовыми проблемами и был расформирован.

Турнирное Положение в сезоне 2012/2013 ББЛ 
Команда из Ливерпуля в сезоне не выиграла ни одного матча, хотя провела в сезоне 26 матчей. На счету команды сразу много антирекордов сезона. Например: Самая протяжная серия без побед длиною в весь сезон, самая минусовая разница мячей, также команда самая малозабивающая в соревновании.
На данный момент команда занимает последнее место в ББЛ и скорее всего останется на последнем месте в Лиге так как отрыв от ближайшего соперника составляет 16 очков.

Статистика сезона:

Сезон 2011/2012 
В сезоне команда заняла 11 место проиграв по заброшеным мячам команде Мил.-Кинз Лайонс.

Статистика сезона:

Примечания 

Баскетбольные клубы Великобритании
Спортивные клубы Англии
Спортивные клубы Ливерпуля